Il doppio del torneo di tennis Quito Open 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jaime Fillol e Pedro Rebolledo che hanno battuto in finale Egan Adams e Rocky Royer 6–2, 6–3.

Teste di serie 

 Cássio Motta /  Ricardo Ycaza (quarti di finale)
 Hans Gildemeister /  José Higueras (semifinali)

 Pablo Arraya /  Ricardo Cano (quarti di finale)
 Ricardo Acuña /  Juan Carlos Ayala (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Quito Open 1982